Файзабад — назва кількох міст в Азії. -абад - це суфікс, що входить до складу багатьох назв міст західної, центральної та південної Азії. 

 Файзабад (Індія) — місто в Уттар-Прадеші, близько Айодх'ї
 Файзабад (округ) — округ в індійському штаті Уттар-Прадеш
 Файзабад (Афганістан) () — столиця Бадахшану
 Файзабад (Таджикистан) () — селище, адміністративний цент Файзабадського району Таджикистану
 Файзабад — історична назва Пайзивату в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (КНР)
Інші значення:
 Файзабад Ханака — ханака в Бухарі